Президентът на Естония () е държавният глава на страната. Мандатът му е пет години, като има право и на едно преизбиране. Назначава се от Рийгикога (парламентът на Естония). Седалището на президента е в Двореца Кадриорг в Талин.

Списък на президентите на Естония

Източници 

Президенти на Естония